

Geografia 
 Vivo – città sudafricana del Bushveld
 Vivo – torrente della Toscana
 Vivo d'Orcia – frazione della provincia di Siena

Musica 
 Vivo – indicazione di tempo musicale
 Ti scrivo (Vivo) – brano musicale di Luca Barbarossa del 1988, pubblicato su 45 giri e presentato all'Eurovision Song Contest
 Vivo – album dei Rats del 1989
 Vivo – singolo dei Jalisse del 1995
 Vivo – album di Luis Miguel del 2000
 Vivo – singolo di Levante del 2023
 Vivo Records – etichetta discografica

Altro 
 Vivo – nome proprio di persona italiano maschile
 Vivo – azienda cinese produttrice di telefoni cellulari
 Vivo – film d'animazione del 2021 diretto da Kirk DeMicco

Altri progetti